Lodewijk VI van Frankrijk (1081-1137), koning van Frankrijk (1108-1137)
 Lodewijk VI van Beieren (1330-1365)
 Lodewijk VI van de Palts (1539-1583)
 Lodewijk VI van Hessen-Darmstadt (1630-1678), landgraaf van Hessen-Darmstadt (1661-1678)
 Lodewijk VI van Bourbon-Condé (1756-1830), prins van Condé (1818-1830)